Sturm kan som auktorsförkortning betyda:

 Jacob Sturm (1771–1848), tysk entomolog och botanist. Auktorsförkortning inom botaniken: Sturm.
 Johann Heinrich Christian Friedrich Sturm (1805–1862), tysk ornitolog. Son till Jacob Sturm.
 Johann Wilhelm Sturm (1808–1865), tysk entomolog. IPNI-förkortning J.W.Sturm. Son till Jacob Sturm.

Robotskapade auktorsförkortningar